All-4-One – gruppo musicale statunitense
 All 4 One – album del 2007 della band tedesca beFour
 All 4 One – singolo del 2007 della band tedesca beFour
 All 4 One – singolo del 2005 dei rapper tedeschi Kool Savas e Azad